A 2019. évi Európa játékokon a karatéban összesen 12 versenyszámot rendeztek. A karate versenyszámait június 29. és 30. között tartották.

Eseménynaptár

Összesített éremtáblázat

Férfi

Éremtáblázat

Érmesek

Női

Éremtáblázat

Érmesek

Jegyzetek

Források 
 

Sportágak a 2019. évi Európa játékokon